Copello est un patronyme porté notamment par :

 Alexis Copello (1985-), athlète cubain naturalisé azerbaïdjanais, spécialiste du triple saut ;
 Alfredo Copello (1903-?), boxeur argentin ;
 Santiago Luis Copello (1880-1967), premier cardinal argentin ;
 Yasmani Copello (1987-), athlète cubain, naturalisé turc, spécialiste du 400 m haies.